Lesja Curenko era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Sorana Cîrstea.

In finale Çağla Büyükakçay ha sconfitto Danka Kovinić con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Kirsten Flipkens (secondo turno)

 Danka Kovinić (finale)
 Nao Hibino (quarti di finale)
 Kateryna Bondarenko (secondo turno)
 Johanna Larsson (secondo turno)

Wildcard 

  Ayla Aksu (primo turno)
  İpek Soylu (primo turno)

 Dajana Jastrems'ka (primo turno)

Qualificate 

  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Réka Luca Jani (secondo turno)
  Kristína Kučová (quarti di finale)

 Marina Mel'nikova (primo turno)
 Maria Sakkarī (quarti di finale)
 Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2016
WTA Tour 2016